Brunhes ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Brunhes (1867–1910), französischer Geophysiker
Edmond Brunhes (1834–1916), Mathematiker, siehe Gabriel-Marie
 Jean Brunhes (1869–1930), französischer Geograph